Комша — название географических объектов в России:

Населённый пункт 
 Комша — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Водные объекты 
 Комша (или Комшино) — озеро в Великолукском районе Псковской области.
 Комша — река в Архангельской области, Республике Коми, приток Вашки. 
 Комша — река в Архангельской области, Республике Коми, приток Ежуги.

См. также 
 Большая Комша
 Малая Комша